Йота может означать:

 Йота (Ι, ι) — 9-я буква греческого алфавита.
 Yota — международный бренд мобильных устройств, телекоммуникационного оборудования и услуг мобильной связи.
 Йота (ураган) — ураган, который обрушился на Центральную Америку.
Йота — что-либо очень малое (по величине, количеству, проявлению и т. п.) (Пример: 1. Ни на одну йоту меньше. 2. Мужчина велик на земле и в веках, но каждая йота его величия выросла из женщины. 3. Любитель старины увлечённо подмечал характерные детали романской архитектуры, не теряя и йоты интереса.)

См. также 
 Иота